Die Annette Barthelt-Stiftung ist eine deutsche Stiftung zur Förderung der Terrorismus-Prävention mit Sitz in Kiel.

Die Stiftung umfasst derzeit 24 Mitglieder und setzt sich aus Angehörigen der Meeresforschung, Wirtschaft und Politik zusammen. Die Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung ist ebenfalls Stiftungsmitglied. Vorsitzende sind Wolf-Christian Dullo, Uwe Piatkowski und Andreas Wöhrmann. Die Stiftung trägt den Namen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags von Dschibuti 1987, Annette Barthelt, Daniel Reinschmidt, Marco Buchalla und Hans-Wilhelm Halbeisen. Die jungen Wissenschaftler wurden durch einen Bombenanschlag am 18. März 1987 kurz vor ihrer meereswissenschaftlichen Expedition in den Indischen Ozean getötet.

Am 12. Dezember 2003 ging der Staatsbürgerliche Preis der Stiftung an den Autor Udo Ulfkotte. Ulfkotte hatte sich lange mit dem Phänomen des Terrorismus als Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschäftigt. Dafür zeichnete ihn damals die Annette Barthel-Stiftung aus. Erst im Laufe seiner späteren Karriere wurde Ulfkotte einem größeren Publikum als Redner bei Pegida und Autor in rechtspopulistischen und islamfeindlichen Medien bekannt.

Ziele 
Ziel der Stiftung ist es nach eigenen Angaben, die Problematik des Terrorismus, seine Folgen für die Betroffenen und für die Gesellschaft öffentlich darzustellen. Dies will die Stiftung erreichen, indem sie bedeutende Beiträge und Aktivitäten, die die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus zum Gegenstand haben, auszeichnet.

Zweites Ziel ist es, herausragende Arbeiten junger deutscher Meereskundler, die im Anschluss an eine Forschungsreise vorgelegt werden, durch Zuwendungen auszuzeichnen.

Staatsbürgerpreis 
Seit 1993 verleiht die Stiftung in unregelmäßigen Abständen einen „Staatsbürgerpreis“ für einen bedeutenden Beitrag zur „Auseinandersetzung mit Gewalt und Terrorismus“.
 1993 an die Goldstone-Kommission, Südafrika
 1997 an das Behandlungszentrum für Folteropfer (bzfo), Berlin
 1999 an Medica Mondiale und den Verein Refugio Kiel
 2003 an Udo Ulfkotte
 2008 an den Verein Brücken Bauen, Bergisch Gladbach
 2012 an Plastisch-chirurgisches Centrum für Terroropfer (placet), Berlin
 2017 an das Jahrbuch Terrorismus des ISPK

Weblinks 
 Homepage

Wissenschaftsstiftung
Stiftung in Kiel
Organisation (Meereskunde)
Terrorismusbekämpfung in Deutschland